«Для всего человечества» () — документальный фильм, включающий в себя съёмки с американской космической программы «Аполлон» рассказывающий о подготовке и высадке первых людей на Луну.

Сюжет 
Смонтированный в основном из видеозаписей астронавтов разных экспедиций программы «Аполлон», этот фильм выполнен в виде единой, изложенной в восьмидесяти минутах истории, которая начинается с подготовки астронавтов к полёту и заканчивается успешным их возвращением.

В фильме участвовали 
 Jim Lovell — Narrator (Apollo 8, 13) (voice) (as James A. Lovell Jr.)
 Russell Schweickart — Narrator (Apollo 9) (voice) (as Russell L. Schweickart)
 Eugene Cernan — Narrator (Apollo 10, 17) (voice) (as Eugene A. Cernan)
 Michael Collins — Narrator (Apollo 11) (voice)
 Charles Conrad — Narrator (Apollo 12) (voice) (as Charles P. Conrad Jr.)
 Richard Gordon — Narrator (Apollo 12) (voice) (as Richard F. Gordon Jr.)
 Alan Bean — Narrator (Apollo 12) (voice) (as Alan L. Bean)
 Jack Swigert — Narrator (Apollo 13) (voice) (as John L. Swigert Jr.)
 Stuart Roosa — Narrator (Apollo 14) (voice) (as Stuart A. Roosa)
 James Irwin — Narrator (Apollo 15) (voice) (as James B. Irwin)
 Kenneth Mattingly — Narrator (Apollo 16) (voice) (as T. Kenneth Mattingly II)
 Charles Duke — Narrator (Apollo 16) (voice) (as Charles M. Duke Jr.)
 Harrison Schmitt — Narrator (Apollo 17) (voice) (as Harrison H. Schmitt)

Интересные факты 
На самом деле видеосъёмка изнутри схода корабля с околоземной орбиты (начиная со слов «Хьюстон, мы будто выстрелили вверх») представляет собой видео входа корабля «Джемини» в земную атмосферу.

См. также 
 Аполлон (программа)
 Цель — Луна
 Ради всего человечества

Примечания 

Документальные фильмы США
Фильмы о Луне
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе
Фильмы на английском языке
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»